Mylonchus är ett släkte av rundmaskar. Mylonchus ingår i ordningen Mononchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Mylonchus